Sicydium, növénynemzetség a tökfélék (Cucurbitaceae) családjában
Sicydium, halnem a gébfélék (Gobiidae) családjában